Les Femmes de Stepford est un titre partagé par plusieurs œuvres :
 Les Femmes de Stepford (The Stepford Wives), roman d'Ira Levin de 1972 ;
 Les Femmes de Stepford (The Stepford Wives), film de Bryan Forbes sorti en 1975, d'après le roman ;
 Les Femmes de Stepford, titre québécois de Et l'homme créa la femme (The Stepford Wives), film de Frank Oz sorti en 2004, remake du film de 1975.